O  é um campeonato internacional disputado a cada dois anos entre as seleções nacionais de handebol/andebol filiadas à Federação Internacional de Handebol para atletas com idade de até 21 anos.

A União Soviética em 1977 conquistou o primeiro título da modalidade, após isso, a seleção soviética ainda conseguiu mais 4 títulos, o que ainda hoje faz da extinta seleção a maior campeã do torneio.

Edições

Quadro de medalhas

 A Federação Internacional de Andebol (IHF) considera a Alemanha como herdeira dos recordes da Alemanha Ocidental.
 A Federação Internacional de Andebol (IHF) considera a República Checa como herdeira dos recordes da Checoslováquia.
 A Federação Internacional de Andebol (IHF) considera a Sérvia como herdeira dos recordes da Iugoslávia.

Nações participantes

Referências
ihf.info